hrabstwo Howard (ang. Howard County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) w USA, w stanie Maryland
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Howard (ang. Howard County) w USA, w stanie Teksas